Пасленк:

 Пасленк — город в Польше, входит в Эльблонгский повят, Варминьско-Мазурское воеводство.
 Пасленк — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Пасленк.
 Пасленк — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Эльблонгский повят, Варминьско-Мазурское воеводство.

См. также 
 Пасленка — река в Польше.